Leucodochium är ett släkte av svampar. Leucodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leucodochium